Poseidonia, uno dei nomi della colonia magnogreca di Paestum.
 Poseidonia, ex comune della Grecia.
 Posidonia, pianta acquatica degli ecosistemi costieri marini.
 Poseidonia, traghetto in servizio per Hellenic Mediterranean Lines dal 1988 al 2005.

Pagine correlate 

 Poseidon (disambigua)
 Poseidone (disambigua)